Dead End steht für:
 Dead End, Originaltitel des US-amerikanischen Kriminalfilms Sackgasse (Film) von William Wyler
 Dean End, Videotitel des US-amerikanischen Films Was nützt dem toten Hund ein Beefsteak? von Paul Bogart
 Dead End (1999), australischer Thriller von Iren Koster
 Dead End (2003), US-amerikanisch-französischer Horrorfilm von Jean-Baptiste Andrea und Fabrice Canepra
 Dead End (Fernsehserie), deutsche Kriminal-Fernsehserie von Christopher Schier, erschienen 2019 auf ZDFneo
 Dead End (japanische Band), eine japanische Heavy-Metal- und Hard-Rock-Band
 Dead End (niederländische Band), eine niederländische Death-Doom-Band
 Gründungsname der finnische Melodic-Death-Metal-Band Dead End Finland
 Dead-End-Gletscher, Gletscher auf Südgeorgien im Südatlantik